Hexanauplia – gromada stawonogów z kladów Pancrustacea i Multicrustacea, obejmująca zaliczane tradycyjnie do skorupiaków: widłonogi, Tantulocarida i Thecostraca. Widłonogi żyją wolno w rozmaitych zbiornikach wodnych lub są pasożytami, Thecostraca to formy osiadłe lub pasożytnicze, zaś do Tantulocarida należą pasożyty zewnętrzne innych skorupiaków.

Nazwa Hexanauplia wprowadzona została w 2013 przez Todda Oakleya, Joannę Wolfe, Annie Lindgren i Alexandra Zaharoffa, którzy to autorzy wykryli silne wsparcie dla takiego kladu w molekularnej analizie filogenetycznej. Miano to nawiązuje do plezjomorficznej dla tej grupy cechy, jaką jest obecność w rozwoju złożonym sześciu (hexa-) stadiów larwalnych pływika (). Monofiletyzm tego kladu wspierają analizy filogentyczne: von Reumonta i innych z 2012, Oakleya i innych z 2013, Schwentnera i innych z 2018 oraz Lozano-Fernandeza i innych z 2019. Inne wyniki uzyskano w badaniu Regiera i innych z 2010, w którym to Thecostraca zajęły pozycję siostrzaną dal pancerzowców, tworząc z nimi Communostraca.

Systematyka gromady według World Register of Marin Species (2020) przedstawia się następująco:
 podgromada: Copepoda Milne Edwards, 1840 – widłonogi
 infragromada: Neocopepoda Huys & Boxshall, 1991
 nadrząd: Gymnoplea Giesbrecht, 1882
 nadrząd: Podoplea Giesbrecht, 1882
 infragromada: Progymnoplea Lang, 1948
 podgromada: Tantulocarida Boxshall & Lincoln, 1983
 podgromada: Thecostraca Gruvel, 1905
 infragromada: Ascothoracida Lacaze-Duthiers, 1880 – workowce
 infragromada: Cirripedia Burmeister, 1834 – wąsonogi
 nadrząd: Acrothoracica Gruvel, 1905 – ostrowce
 nadrząd: Rhizocephala Müller, 1862 – rozłogowce
 nadrząd: Thoracica Darwin, 1854 – toraczkowce
 infragromada: Facetotecta Grygier, 1985

Przypisy 

Skorupiaki